Дэхэюань () — театр Летнего дворца в Пекине, построенного для вдовствующей императрицы Цыси. В настоящее время — Театральный музей.

История 
Вдовствующая императрица Цыси была большой поклонницей пекинской оперы, поэтому, когда вместо сожжённого в 1860 году во время Второй опиумной войны дворцово-паркового ансамбля Цинъиюань было принято решение построить новый для императрицы, архитектор Лэй Тинчан специально для представлений возвёл комплекс из трёх зданий Сада добродетели и гармонии: главное здание — Большой театр (), а также ещё два павильона — Взлелеянной радости (, для отдыха императрицы) и Торжествующей добродетели (, для отдыха министров и сановников). Строительство велось с 1891 по 1895 год и обошлось в .

Хроники династии Цин () говорят о том, что после открытия Большого театра Дэхэюань императрица посещала его 262 раза, последний раз — за 35 дней до смерти. Для неё выступали многие известные актёры пекинской оперы (в том числе Тань Синьпэй,  и ), что способствовало развитию и популяризации жанра. Поэтому Дэхэюань считался «колыбелью пекинской оперы».

В настоящее время Дэхэюань превращён в Театральный музей, здесь выставляются реквизит и костюмы пекинской оперы.

Архитектура 
Театр представляет собой трёхэтажное здание высотой в ; на каждом этаже есть отдельная сцена. Этажи носят названия  «Счастье» (), «Жалованье» () и «Долголетие» ().

Сцена первого этажа имеет  в длину и 16 — в ширину. Над сценой и в ней есть специальные отверстия тяньцзин () и дицзин (), в которых размещаются специальные конструкции и блоки, позволяющие осуществлять быструю смену декораций, а также создавать эффекты снега и воды. Для усиления и улучшения звука под сценой устанавливались специальные чаны.

Несмотря на то, что во время проведённых реставраций (1955, 1984, 2011 годы) в архитектурный облик павильона были внесены некоторые изменения, на сегодняшний день он считается лучше всего сохранившимся и самым большим историческим зданием театра в Китае.

Примечания 

Здания и сооружения, заложенные в 1891 году
Здания и сооружения, построенные в 1895 году
Театры, построенные в 1890-е годы
Музеи Пекина
Театры Пекина
Театры пекинской оперы
Театральные музеи Китая
1890-е годы в Китае